Dade County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Dade County Courthouse (Florida), NRHP-Nr. 88002983
 Dade County Courthouse (Georgia), NRHP-Nr. 80001009